L'Œil du Cyclope est la vingt-deuxième histoire de la série Les Petits Hommes de Pierre Seron et Mittéï sous le pseudonyme de Hao. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou, puis sous forme d'album en 1976.

Univers

Synopsis 
Un homme vient déposer une grosse somme à la banque dans une valise. Un individu lui arrache et s'en va... à travers les murs ! Pendant ce temps, Renaud découvre la Statue de la Liberté et la Cathédrale Notre-Dame de Paris en pleine campagne !

Personnages 

 Ulysse 
 le Cyclope

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Album des Petits Hommes
Album de bande dessinée sorti en 1976
Album Dupuis
Histoire des Petits Hommes
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1974